Gustaf Malmström kan avse:

Gustaf Malmström (1884–1970), brottare
Gustaf Malmström (1923–1985), militär
Gustaf Malmström (1859–1945), försäkringsman